Chicken pode ser:

Frango - em inglês, chicken
Chicken Little
Robot Chicken
Cow and Chicken
Chicken Run
Kentucky Fried Chicken
Chicken (Alasca)
Chicken Shoot
Chicken-n-Beer

Desambiguação